Népkert nevű közterület az alábbi településeken található:

Magyarországon

 Népkert, Budapest XVII. kerületében
 Népkert, Hatvanban
 Népkert, Hódmezővásárhelyen
 Népkert, Miskolc belvárosában
Népkert, Csongrád belvárosában
Népkert, Cegléden (Gubody-kert)

A köznyelvben az egri Érsekkertet is nevezik így.

Ausztriában
 Népkert (Volksgarten) Bécsben
 Népkert (Volksgarten) Linzben
 Népkert (Volksgarten) Salzburgban
 Népkert (Volksgarten) Grazban

Németországban
 Népkert (Volksgarten) Düsseldorfben
 Népkert (Volksgarten) Kölnben
 Népkert (Volksgarten) Lipcsében
 Népkert (Volksgarten) Münchenben

Szerbiában

 Népkert Zentán